2018 BOLL Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland – pierwsza impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2018. Zawody odbyły się 12 maja 2018 na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Krzysztofa Kasprzaka. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Maksym Drabik i Bartosz Smektała.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpił Martin Vaculík. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Niels Kristian Iversen.
 (#54)  Martin Vaculík → (#88)  Niels Kristian Iversen

Losowanie pozycji startowych odbyło się 11 maja.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Polska, I
2018, I
Zawody sportowe w Warszawie
2018 w polskim sporcie
2018 w Warszawie